Chiny steht für:
 
 Chiny, eine belgische Gemeinde in der Grafschaft Luxemburg
 Grafschaft Chiny, ein historisches Territorium
 Haus Chiny, die die Grafschaft besitzende Familie
 (1787) Chiny, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Cini